Themiste är ett släkte av stjärnmaskar. Themiste ingår i familjen Themistidae. 

Themiste är enda släktet i familjen Themistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Themiste